Isonoe ist der Name:

 einer der Danaiden und Geliebten des Zeus aus der griechischen Mythologie, siehe Isonoe (Mythologie)
 eines Jupitermondes, siehe Isonoe (Mond)